Прва лига Црне Горе у сезони 2009/10. је било четврто такмичење организовано од стране фудбалског савеза Црне Горе од оснивања 2006. и то је први степен такмичења у Црној Гори.

У сезони 2008/09. из лиге су испали Јединство из Бијелог поља и Језеро из Плава, умјесто њих, у Прву лигу пласирали су се Беране из Берана, као побједник Друге лиге и  Морнар из Бара као побједник двомеча са Језером из Плава.

Формат такмичења био је исти као и претходних сезона, учествује 12 клубова, игра се трокружним системом, свако са сваким кући и на страни по једном, док се распоред за трећи круг одређује на основу позиција на табели након прва два круга. На крају сезоне, побједник Прве лиге учесвује у квалификацијама за Лигу шампиона за сезону 2010/11, док ће другопласирана и трећепласирана екипа, као и побједник Купа играти у квалификацијама за Уефа лигу Европе. Десетопласирана и једанаестопласирана екипа на крају сезоне играју у плеј офу са другопласираном и трећепласираном екипом из Друге лиге на крају сезоне 2009/10.

Клубови у сезони 2009/10.

Резултати 

Домаћини су наведени у лијевој колони. Резултати трећег круга уписани су у колони домаћина у другом реду.

Резултати по колима 

Легенда:

 Дерби мечеви

Табела и статистика 

{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|+ Табела на крају сезоне:
! |Мјесто
! |Екипа
! |Играно
! |Побједа
! |Неријешено
! |Изгубио
! |Дао гол.
! |При. гол.
! |Гол-разлика
! |Бодови
! |Напомене
|- style="background: #90EE90;"
| 1 ||style="text-align:left"|Рудар|| 33 ||22||5||6||56 ||26||+30 ||71 || Лига шампиона - 1. коло квалификација
|- style="background: #97DEFF;"
| 2||style="text-align:left"|Будућност||33||21||6||6||67||35||+32 ||69|| Лига Европе – 2 kolo kлвалификацијa
|- style="background:#BBEBFF;"
| 3 ||style="text-align:left"|Могрен ||33 ||16  || 9 || 8|| 49 ||34 ||+15|| 57|| Лига Европе – 1 kolo kлвалификацијa
|- style="background:#BBEBFF;"
| 4 ||style="text-align:left"|Зета ||33 ||17 ||6||10||43||33||+10 || 57 || Лига Европе – 1 kolo kлвалификацијa
|-
| 5.||style="text-align:left"|Грбаљ  ||33  || 15 || 8 ||10||66||42||+24||53 
|-
| 6.||style="text-align:left"|Ловћен ||33  ||15 || 7 ||11 || 32 ||37||-5|| 52 
|-
| 7 ||style="text-align:left"|Сутјеска ||33 ||11||7||15 ||33||36||-3||40 
|- 
| 8 ||style="text-align:left"|Петровац||33||10||6||17||38||49||-11|| 36
|-
| 9 ||style="text-align:left"|Дечић ||33||8||11||14||27||35||-8|| 35 
|- style="background:#FFCCCC"
| 10 ||style="text-align:left"|Морнар ||33||9||8||16 ||29||49||-20||34||Бараж за опстанак у Првој лиги Црне Горе.
|- style="background:#FFCCCC"
| 11 ||style="text-align:left"|Беране ||33||8||6||19||28||49||-21|| 30 ||Бараж за опстанак у Првој лиги Црне Горе.
|- style="background:#FF6666" width="20" |
| 12 ||style="text-align:left|Ком ||33||5||3||25||16 ||59||-43|| 18 || Друга лига Црне Горе.
|}

 Младост је нови прволигаш.
 Ком испада у Другу лигу.
 Морнар -1 

За опстанак у првој лиги, односно улазак у Прву лигу разигравају:
 Морнар - 10 мјесто у првој лиги,
 Беране - 11. мјесто у првој лиги,
 ОФК Бар - 2 мјесто у другој лиги,
 Братство - 3 мјесто у другој лиги.

 Листа стријелаца Листа стријелаца:'''

Доигравање за пласман у Прву лигу 

Након завршетка првенства другопласирана екипа из Друге лиге играла је са једанаестопласираном екипе из Прве лиге за мјесто у Првој лиги у сезони 2010/11. Исто тако су играли и трећепласирани из Друге лиге против десетопласираног из Прве лиге. Побједници ових сусрета изборили су пласман у Прву лигу за сезону 2010/11, а поражени ће играти у Другој лиги Црне Горе.

Први мечеви

Други мечеви 

У Прву лигу Црне Горе 2010/11. пласирали су се ОФК Бар из Бара и Морнар из Бара.

Резултати црногорских клубова у европским такмичењима 2010/11.

Квалификације за Лигу Шампиона

1 коло:

Први меч

Други меч

2 коло:

Први меч

Други меч

Квалификације за Лигу Европе

1 коло:

Први мечеви

Други мечеви

2 коло:

Први мечеви

Други мечеви

3 коло:

Први меч

Други меч

Види још 
 Прва лига Црне Горе у фудбалу
 Друга лига Црне Горе у фудбалу
 Куп Црне Горе у фудбалу
 Прва лига Србије и Црне Горе у фудбалу
 Фудбалски савез Црне Горе
 Прва лига Србије у фудбалу 2009/10.

Напомене

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт ФСЦГ
 ЦГ фудбал

Прва лига Црне Горе у фудбалу
Црногорске фудбалске лиге у сезони 2009/10.